Charipidae är en familj av steklar. Charipidae ingår i ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Charipidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Steklar
Charipidae